Kakata kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Kakata, regionhuvudort, Margibi County, 
 Kakata (distrikt), Montserrado County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar